Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) w Polsce znajdują się 28 jezior o nazwie Długie Jezioro oraz 23 jeziora o nazwie Jezioro Długie
 Długie Jezioro – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Długie Jezioro – jezioro w woj. pomorskim w powiecie kartuskim w gminie Chmielno na Pojezierzu Kaszubskim 
 Długie Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim w Borach Tucholskich na obszarze Kociewia 
 Długie Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Długie Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik, na Równinie Drawskiej
 Długie Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Długie Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim w gminie Bytów na Pojezierzu Bytowskim

Inne 
 Dołgie – jezioro położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa - Państwowy rejestr nazw geograficznych jako nazwę główną jeziora podaje Dołgie. PRNG podaje dodatkowo nazwy oboczne jeziora jako Długie Jezioro, Dłusko, Jezioro Dłuskowe, Jezioro Sowie oraz Słowie

Zobacz też 
 Jezioro Długie

Przypisy 
 

}}